

Nom commun 
 Un conscrit est un jeune homme (ou une jeune femme dans certains pays) appelé sous les drapeaux pour effectuer son service militaire.

Tradition 
 Conscrits de Chassenard : Chassenard  est une commune ou se pratique la tradition des conscrits.
 À l'École polytechnique : vers 1965, les élèves de première année portaient le nom de conscrits. Le nom est aussi employé dans la terminologie gadz'art dans les écoles d'Arts et Métiers.

Chansons françaises 
 Le Conscrit est une chanson anonyme du  ou .
 Le Conscrit du Languedo ou Le Conscrit de 1810 ou Le départ du conscrit est une chanson anonyme écrite vers 1810.
 Le Conscrit est une chanson de Émile Debraux, interprétée par Marc Ogeret.
 Les Conscrits insoumis est une chanson du folklore, interprétée par Marc Ogeret.
 Le Conscrit ou Allons z'enfants ! est une chanson de Boris Vian (paroles et musique), interprétée par Mouloudji.

Films 
 Le Conscrit (De loteling) est un film belge de 1919 d'Armand Du Plessy
 Le Conscrit (De loteling) est un film belge de 1974 de Roland Verhavert

Roman 
 Histoire d'un conscrit de 1813 (ou Le conscrit de 1813), un roman de 1864 signé par Erckmann-Chatrian,
 Le Conscrit (De loteling) est un roman de Hendrik Conscience

Lieu 
Le refuge des Conscrits est un refuge du massif du Mont-Blanc